Müllerstraße ist der Name folgender Straßen: 

 Müllerstraße (Berlin), eine Straße in Berlin
 Müllerstraße (München), eine Straße in München